Antonietta Dell'Era – ballerina italiana
 Giovan Battista Dell'Era – pittore italiano
 Idilio Dell'Era – presbitero, poeta, romanziere e saggista italiano
 Roberto Dell'Era – musicista e cantautore italiano